Heidelberger Schule steht für:
 Heidelberger Schule (Philosophie): eine von Dieter Henrich begründete philosophische Schule.
 Heidelberger Schule (Kunst): australische Kunstbewegung des späten 19. Jahrhunderts. 
 Heidelberger Schule (Therapie): eine Schule der Psychoanalyse.